El término reina consorte puede referirse a:

 Reina consorte británica: título concedido a las esposas de los reyes del Reino Unido.

 A una lista con todas las reinas consortes de Escocia.
 A una lista con todas las reinas consortes de Inglaterra.

 Reina consorte de España: título concedido a las esposas de los reyes de España.

 A una lista con todas las reinas consortes de España.

Reina consorte de Navarra: título concedido a las esposas de los reyes del antiguo Reino de Navarra.

 Reina consorte de Francia: título concedido a las esposas de los reyes de Francia.

Reina consorte de Hungría: título concedido a las esposas de los reyes de Hungría.

Reina consorte de Portugal: título concedido a las esposas de los reyes del antiguo Reino de Portugal.

Reina consorte de Jordania: título concedido a las esposas de los reyes de Jordania.